Чусовское озеро — уральский топоним.

Водоём 

 Чусовское — озеро в Чердынском районе Пермского края.

Населённый пункт 
 Чусовское Озеро — посёлок в составе муниципального образования «Город Екатеринбург», располагается на берегу озера Чусовое.

Похожие названия озёр 
 Большое Чусовское — озеро на территории Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области.
 Малое Чусовское — озеро на территории Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области, в полутора километрах к югу от Большого Чусовского озера.
 Чусовое — озеро на территории муниципального образования «Город Екатеринбург». Из-за того, что расположенный на берегу озера населённый пункт носит название Чусовское озеро, само озеро в народе тоже часто называют Чусовским, а не Чусовым.